Stanisław Mazur (1905–1981) – polski matematyk z lwowskiej szkoły matematycznej
 Stanisław Mazur (1919–1990) – cichociemny
 Stanisław Mazur (1897–1940) – chorąży WP, ofiara zbrodni katyńskiej
 Stanisław Mazur (1925–2017) – żołnierz podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej oraz powojenny działacz kombatancki
 Stanisław Mazur (ur. 1938) – polski siatkarz i trener siatkówki
 Stanisław Bonifacy Mazur (1940–2018) – poseł na Sejm PRL w latach 1985–1991
 Stanisław Mazur (1897–1964) – poseł na Sejm PRL w latach 1952–1956, Budowniczy Polski Ludowej
 Stanisław Mikołaj Mazur (ur. 1923) – polski profesor nauk rolniczych (ogrodnictwo)
 Stanisław Mazur – specjalista w dziedzinie inżynierii kolejnictwa, wykładowca akademicki, profesor
 Stanisław Mazur (1914–?) – poseł do Krajowej Rady Narodowej, przewodniczący WRN w Warszawie
 Stanisław Mazur (ur. 1969) – polski politolog, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
 Stanisław Mazur – polski geolog